Hans Hartleb ist der Name folgender Personen:

* Hans Hartleb (Regisseur) (1910–?), deutscher Opernregisseur
 Hans Hartleb (Nordischer Kombinierer) (* 1951), deutscher Nordischer Kombinierer